Neue Mainbrücke steht für:

 Neue Mainbrücke Lohr
 Neue Mainbrücke Ochsenfurt